Geoff Waugh (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canado-Croate de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2002-2003 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA ||39 ||0 ||7 ||7 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA ||41 ||2 ||12 ||14 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA ||39 ||2 ||8 ||10 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA ||39 ||0 ||7 ||7 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||56 ||1 ||12 ||13 ||91 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||71 ||3 ||3 ||6 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Jackals d'Elmira || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH ||27 ||0 ||2 ||2 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Pirates de Portland || LAH ||13 ||0 ||1 ||1 ||33 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH ||29 ||0 ||1 ||1 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||57 ||3 ||8 ||11 ||82 ||12 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2010-2011||Moose du Manitoba || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || KHL Medveščak || EBEL || 45|| 3|| 6|| 9|| 122|| 8|| 0|| 1|| 1|| 33
|-
| 2011-2012 || KHL Medveščak || Croatie || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || KHL Medveščak || EBEL || 43|| 3|| 6|| 9|| 100|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2013-2014 || KHL Medveščak || Croatie || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2014-2015 || EC Villacher SV || EBEL || 42|| 5|| 4|| 9|| 31|| 5|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
|2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 44|| 6|| 13|| 19|| 45|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 31|| 3|| 2|| 5|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0

Notes et références 

Naissance en août 1983
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Nottingham Panthers
Défenseur de hockey sur glace